Рингголд () — англоязычный топоним и фамилия.

Топоним 
США
 Рингголд — округ в Айове.
  — город в Джорджии.
  — городок в Луизиане.
  — тауншип в Пенсильвании.

Прочие страны
  — архипелаг Фиджи.

Составные топонимы США
  — боро в Пенсильвании.

Фамилия 
  (1802—1867) — американский адмирал.
  (1770—1829) — американский политик, конгрессмен, генерал.
  (1796—1846) — американский майор-артиллерист.
  (род. 1930) — американская художница, ткачиха, писательница.

Имя 
 Ларднер, Рингголд Уилмер (1885—1933) — американский писатель, фельетонист, спортивный обозреватель.

Военные корабли 
  — США; на службе 1918—1922 и 1940—1941 гг.
  — США, ФРГ, Греция; на службе 1942—1946 и 1959—1993 гг.

См. также 
 Ринг
 Голд